Австрийская Бундеслига 1994/1995 () — 83-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 2 августа 1994 года и закончился 17 июня 1995 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1994/1995 на rsssf.com 

1994/1995
Спорт в Австрии в 1994 году
Спорт в Австрии в 1995 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995